Dmitrij Sztyepanovics Sevcsenko (1967) olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz tőrvívó
 Dmitrij Igorevics Sevcsenko (1968) világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes orosz diszkoszvető, olimpikon